Buty – obuwie
 Buty – film
 Buty – czeska grupa muzyczna
 Buty 2 – album muzyczny

Zobacz też 
 But (ujednoznacznienie)